Руди Гарсия (; ) — французский футболист, выступавший на позиции полузащитника, и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник клубов «Корбей-Эссон» и «Вири-Шатийон». В чемпионате Франции дебютировал за «Лилль» в сезоне 1983/84. В дальнейшем отыграл в составе «догов» 5 сезонов. С 1988 по 1991 год выступал в Дивизионе 2 за футбольный клуб «Кан». Завершил карьеру на профессиональном уровне в 1992 году выступлениями за «Мартиг». В середине 1990-х играл в любительских чемпионатах Франции.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в любительском клубе «Корбей-Эссон» в то время, когда заканчивал карьеру футболиста. С 1998 по 2001 год работал на тренерских должностях в «Сент-Этьене». 5 января 2001 года сменил Джона Тошака на посту главного тренера команды. Продержаться у руля «Сент-Этьена» тренерский тандем Гарсии и Жан-Ги Валлема смог лишь до окончания сезона, в 12 оставшихся матчах которого команда набрала 10 очков.

В июле 2002 года возглавил «Дижон» и по итогам сезона 2003/04 вывел команду в Лигу 2. Год спустя «Дижон» под руководством Гарсии едва не завоевал путёвку в Лигу 1, заняв по итогам сезона 4-е место. В 2007 году Гарсия возглавил команду Лиги 1 «Ле-Ман», с которой занял в чемпионате 9-е место.

В июле 2008 года стал главным тренером «Лилля». В первом же сезоне под его руководством «Лилль» занял 5-е место в чемпионате, что дало команде право принять участие в Лиге Европы следующего сезона. В том розыгрыше турнира французская команда дошла до 1/8 финала, где по сумме результатов 2 матчей (1:0 и 0:3) уступила дорогу английскому «Ливерпулю». Следующий сезон «Лилль» завершил на 4-м месте, поднявшись ещё на одну ступень. В Лиге Европы 2010/11 «доги» вновь смогли выйти из группы, но проиграли в 1/16 финала голландскому ПСВ (2:2, 1:3). На внутренней же арене сезон получился успешным. Победив 19 апреля 2011 года в полуфинале Кубка Франции «Ниццу», «Лилль» впервые с 1955 года пробился в финал этого турнира. 14 мая команда Руди Гарсии на стадионе «Стад де Франс» переиграла столичный «Пари Сен-Жермен» и стала обладателем национального кубка. По ходу чемпионата «Лилль» находился среди лидеров, с 13-го тура не опускаясь ниже 2-го места. Сыграв в 37-м туре вничью всё с тем же «ПСЖ», команда Гарсии за тур до окончания чемпионата обеспечила себе чемпионский титул (третий в истории и первый с 1954 года).

12 июня 2013 года стал главным тренером итальянской «Ромы». Контракт рассчитан на 2 года, а зарплата специалиста составит € 1,5 млн в год. Под его руководством «Рома» дважды занимала второе место в Серии А, однако выиграть трофеев не сумела. Сезон 2015/16 для римского клуба складывался неудачно (5-е место после 19-го тура), в результате чего 13 января 2016 года Руди Гарсия был уволен со своего поста.

20 октября 2016 года назначен главным тренером марсельского «Олимпика». Контракт подписан на 3 года. За время работы Гарсии в «Марселе» команда ни разу не опускалась ниже 5-го места в чемпионате Франции, но главным её успехом в этот период стал выход в Финал Лиги Европы УЕФА в 2018 году. В решающем матче подопечные Гарсии со счётом 0:3 уступили «Атлетико Мадрид». После того как по итогам сезона 2018/19 команда не сумела выйти в еврокубки, Руди Гарсия был уволен со своего поста.

14 октября 2019 года назначен на пост главного тренера клуба «Олимпик Лион». В свой первый сезон под руководством Гарсии, досрочно завершившийся из-за пандемии COVID-19 «Лион» занял 7-е место, оказавшись вне зоны еврокубков, однако в Лиге чемпионов, французский клуб сенсационно дошёл до полуфинала турнира повторив свой рекорд, установленный ещё в сезоне 2009/10, попутно обыграв такие клубы, как «Ювентус» и «Манчестер Сити», и уступив в полуфинале мюнхенской «Баварии». По окончании следующего сезона объявил о своей отставке, после того как «Лион» финишировал на 4-м месте в чемпионате Франции и не квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Достижения

Как тренер 
«Лилль»
 Чемпион Франции: 2010/11
 Обладатель Кубка Франции: 2010/11

«Олимпик Марсель»
 Финалист Лиги Европы: 2017/18

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика Руди Гарсии 
 Профиль на сайте thefinalball.com

Футболисты Франции
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Мартиг»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Сент-Этьен»
Тренеры ФК «Дижон»
Тренеры ФК «Ле Ман»
Тренеры ФК «Лилль»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»
Тренеры ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд